Diadasina Moure, 1950 — род пчёл, из трибы Emphorini семейства Apidae. Собирательные волоски образуют так называемую корзинку.

Распространение 
Неотропика: Аргентина (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Santa Fé, Santiago del Estero, Tucumán); Боливия (Cochabamba, Tarija); Бразилия (Amapá, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pará, São Paulo); Панама; Парагвай.

Классификация 
Известно около 15 видов.

Примечания

Литература 
 Roig-Alsina, A. (1998). Sinopsis generica de la tribu Emphorini, com la descripción de tres nuevos géneros (Hymenoptera, Apidae). Physis (B. Aires) 56 (130-131): 17–25.

Ссылки 
 Список таксонов на BioLib

Пчёлы настоящие
Роды пчёл
Насекомые Южной Америки